|-
| (88901) 2001 SA347||||25 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88902) 2001 SF349||||26 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88903) 2001 TL||2001 TL||6 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88904) 2001 TF1||||7 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88905) 2001 TN1||||11 жовтня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| 88906 Мутьє (Moutier)||||11 жовтня 2001||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (88907) 2001 TY2||||7 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88908) 2001 TZ4||||8 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88909) 2001 TG7||||13 жовтня 2001||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (88910) 2001 TZ7||||11 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88911) 2001 TN8||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88912) 2001 TS8||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88913) 2001 TG9||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88914) 2001 TQ9||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88915) 2001 TG10||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88916) 2001 TS10||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88917) 2001 TZ10||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88918) 2001 TN11||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88919) 2001 TC12||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88920) 2001 TO12||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88921) 2001 TR12||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88922) 2001 TK14||||6 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88923) 2001 TR14||||7 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (88924) 2001 TZ17||||14 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88925) 2001 TC18||||14 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (88926) 2001 TA20||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88927) 2001 TQ20||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88928) 2001 TE21||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88929) 2001 TR22||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88930) 2001 TR23||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88931) 2001 TZ25||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88932) 2001 TG31||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88933) 2001 TB32||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88934) 2001 TE32||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88935) 2001 TF32||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88936) 2001 TN32||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88937) 2001 TQ33||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88938) 2001 TR33||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88939) 2001 TX33||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88940) 2001 TA34||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88941) 2001 TO34||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88942) 2001 TK35||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88943) 2001 TR35||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88944) 2001 TF36||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88945) 2001 TW36||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88946) 2001 TD37||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88947) 2001 TF37||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88948) 2001 TU37||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88949) 2001 TH38||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88950) 2001 TL38||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88951) 2001 TM38||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88952) 2001 TW38||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88953) 2001 TC39||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88954) 2001 TE42||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88955) 2001 TW42||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88956) 2001 TF43||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88957) 2001 TT44||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88958) 2001 TV44||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88959) 2001 TZ44||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88960) 2001 TN45||||14 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 88961 Валпертіле (Valpertile)||||14 жовтня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (88962) 2001 TR50||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88963) 2001 TX53||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88964) 2001 TX54||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88965) 2001 TA55||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88966) 2001 TC56||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88967) 2001 TG56||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88968) 2001 TN57||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88969) 2001 TU57||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88970) 2001 TQ58||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88971) 2001 TS58||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88972) 2001 TT58||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88973) 2001 TA59||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88974) 2001 TD59||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88975) 2001 TH59||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88976) 2001 TN60||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88977) 2001 TL62||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88978) 2001 TR62||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88979) 2001 TG63||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88980) 2001 TQ64||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88981) 2001 TW65||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88982) 2001 TA66||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88983) 2001 TV67||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88984) 2001 TW67||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88985) 2001 TG68||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88986) 2001 TW70||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88987) 2001 TF71||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88988) 2001 TO71||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88989) 2001 TQ71||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88990) 2001 TT71||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88991) 2001 TV71||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88992) 2001 TJ72||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88993) 2001 TF74||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88994) 2001 TX74||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88995) 2001 TR75||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88996) 2001 TY75||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88997) 2001 TG76||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88998) 2001 TV76||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88999) 2001 TH77||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89000) 2001 TD78||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

88900